Senat Schütz bezeichnet folgende Landesregierungen West-Berlins unter Klaus Schütz:
Senat Schütz I von 1967 bis 1971
Senat Schütz II von 1971 bis 1975
Senat Schütz III von 1975 bis 1977